Citroën C6 – modello di autovettura della Citroën
 Citroën C6 – prima generazione del modello della Citroen prodotta a partire dal 2005
 Citroën C6 – seconda generazione del modello della Citroen prodotta a partire dal 2016

Pagine correlate 
 Citroën AC6